Sylvia může být:

 Varianta ženského jména Silvie
 Sylvia (planetka) – planetka z oblasti hlavního pásu
 Sylvia (časopis) – český ornitologický časopis
 IF Sylvia – švédský fotbalový klub (celým názvem Idrottsföreningen Sylvia)
 Sylvia – latinské jméno pro rodu ptáků pěnice
 Sylvia (balet)

Externí odkazy